Aardrijkskunde
Gardner (Illinois), een plaats in de Amerikaanse staat Illinois
Gardner (Kansas), een plaats in de Amerikaanse staat Kansas
Gardner (Massachusetts), een plaats in de Amerikaanse staat Massachusetts
Gardner (North Dakota), een plaats in de Amerikaanse staat North Dakota
Gardner Pinnacles, twee kale rotsen in de Stille Oceaan, behorende tot de Amerikaanse staat Hawaï
Gardner Island, een onbewoond Kiribatisch eiland dat tegenwoordig de naam Nikumaroro heeft

Fictief figuur
Amy Gardner, personage uit de Amerikaanse televisieserie The West Wing
Guy Gardner, personage uit de strips van DC Comics

Instituut
Isabella Stewart Gardner Museum, een museum in de Amerikaanse stad Boston

Personen met de achternaam Gardner
Ava Gardner, Amerikaans actrice
Frank Gardner, Australisch Formule 1-coureur
Gerald Gardner, Brits schrijver en occultist
Howard Gardner, Amerikaans psycholoog
Jacco Gardner, Nederlands muzikant
John Gardner, Brits schrijver
Martin Gardner, Amerikaans wiskundige
Ricardo Gardner, Jamaicaans voetballer

Techniek
Gardner gun, een mitrailleur